AB Electrolux — шведская компания, один из ведущих мировых производителей бытовой и профессиональной техники. Ежегодно компания продает более 60 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. Штаб-квартира Electrolux расположена в Стокгольме.

История 
Компания Electrolux была основана Акселем Веннером-Греном. В 1908 году Веннер-Грен работал агентом по продажам в шведской компании Separator. Считается, что идея о массовом производстве бытовых пылесосов появилась у Веннера-Грена во время деловой поездки в Вену, когда он заметил в витрине магазина пылесос Santo американского производства, весивший более 20 килограммов.

В 1910 году Веннер-Грен основал в Стокгольме компанию под названием Elektromekaniska AB. В 1912 году начинается сотрудничество Elektromekaniska AB с компанией AB Lux (Стокгольм, Швеция), производящей с 1901 года уличные керосиновые лампы. Но из-за дальнейшего повсеместного распространения электричества компании Lux срочно потребовалось реорганизовать свое производство. В 1913 году компания успешно запускает производство первого бытового пылесоса (модель Lux 1) весом 14 килограммов. Затем Веннер-Грен разработал прототип прибора ещё меньшего размера. Вторая модель пылесоса Lux была представлена в 1914 году и весила уже 9 килограммов.

В 1919 году название компании меняется на Elektrolux AB (написание будет изменено на английский манер — Electrolux — в 1957 году в связи с возросшей популярностью продукции компании за пределами Швеции). Уже спустя 10 лет после основания Electrolux Аксель Веннер-Грен превратил её в глобальную компанию с офисами и заводами во всем мире. Идеологической основой успеха Веннера-Грена стало представление о том, что бизнес должен меняться в соответствии с потребностями покупателей. Так, в 1921 году сам Веннер-Грен предложил разработчикам инновацию в устройстве пылесосов, заявив: «Надо поместить пылесос на полозья из толстой проволоки. Кто недостаточно силен, чтобы нести пылесос, сможет его тащить».

В 1925 году Веннер-Грен увидел значительный потенциал в разработке Карла Мунтерса и Бальтазара фон Платена и вложил в неё собственные средства. Так появился первый в мире абсорбционный холодильник, который работал на газе, керосине или электричестве. Уже к 1936 году Electrolux произвел свой миллионный холодильник. Одновременно с этим подобную конструкцию холодильника разработал и запатентовал Альберт Эйнштейн. Аксель Веннер-Грен купил патент на холодильник Эйнштейна, чтобы избежать лицензионного спора. Но конструкция Мантерса и фон Платена оказалась более удачной и в итоге именно она была реализована в холодильниках.

Наряду с техникой для дома компания производит оборудование для профессиональных кухонь, прачечных крупных отелей и гостиничных комплексов. Ряд технологий, которые используются в решениях для профессионалов, компания использует в продуктах для дома: обработка продуктов паром в духовом шкафу, мойка посуды под большим давлением, обработка одежды паром и другие.

Electrolux и промышленный дизайн 
Одним из основоположников современного промышленного дизайна являлся директор Художественно-промышленной школы в Дюссельдорфе, представитель Дюссельдорфской художественной школы Петер Беренс, с 1907 года работавший художественным консультантом компании AEG. Именно благодаря разработкам Беренса фирменный стиль стал одной из обязательных характеристик бытовой техники наряду с функциональными.

Electrolux стал одной из первых компаний в мире, которая уделяет внимание внешнему виду своих приборов. В 1937 году компания выпустила в США первый обтекаемый пылесос, разработанный Люреллом Гилдом. В 1938 году была выпущена европейская версия пылесоса Z30, которая стала одним из бестселлеров Electrolux. Компания и в дальнейшем работала над внешним видом и эргономичностью выпускаемой техники. Так, для проектирования холодильников был нанят мастер промышленного дизайна Раймонд Лоуи. В итоге была разработана серия холодильников L300, которые впервые были оснащены стеклянными полками и подсветкой внутри, а своеобразный шведский дизайн стал восприниматься как неотъемлемая часть продуктов Electrolux. «Уникальный дизайн являлся существенным преимуществом перед конкурентами в то время», — говорит историк Electrolux Дэвид Лейденборг.

В 2016 году компания Electrolux представила специально разработанную для российского рынка дизайнерскую кухонную коллекцию в стиле Рококо.

Приобретения и развитие бренда 
В середине 1950-х годов руководством было принято решение о преобразовании компании в концерн для расширения рынков сбыта. В этот период политика слияний и поглощений, которые и прежде происходили в истории компании, стала особенно эффективной.

 1919 год — слияние Elektromekaniska AB и AB Lux
 1934 год — приобретена Volta AB, Швеция
 1962 год — приобретена Elektro Helios, Швеция
 1974 год — приобретена Eureka, США
 1976 год — приобретены Arthur Martin и Tornado, Франция
 1978 год — приобретены Husqvarna AB, Швеция и Therma, Швейцария
 1979 год — приобретена Tappan, США
 1984 год — приобретена Zanussi, Италия
 1986 год — приобретена Frigidaire, США
 1987 год — приобретена Corberó y Domar, Испания
 1991 год — приобретена Lehel, Венгрия
 1994 год — приобретена AEG Hausgeräte GmbH, Германия
 1997 год — приобретена Refripar, Бразилия
 2000 год — приобретена Westinghouse, Австралия
 2006 год — Husqvarna AB, Швеция, выделена через спин-офф в самостоятельную компанию
 2011 год — приобретены Olympic Group, Египет, и CTI (Compania Tecno Industrial S.A.), Чили
 2014 год — приобретено подразделение по производству бытовой техники General Electric

Инновации Electrolux 
 1925 год — первый в мире абсорбционный холодильник
 1951 год — на заводе в Гётеборге произведена первая в мире бытовая стиральная машина с двойной лопаткой
 1958 год — первая компактная посудомоечная машина
 1969 год — стиральная машина Electrolux Wascator FOM71 CLS официально стала эталонной стиральной машиной для определения класса стирки по международным стандартам
 2000 год — выпуск духового шкафа с паром
 2001 год — первый в мире робот-пылесос Trilobit
 2004 год — выпуск первого беспроводного пылесоса в мире Ergorapido
 2012 год — выпуск первой профессиональной кухни для дома Grand Cuisine
 2013 год — духовой шкаф с функцией приготовления Sous-Vide
 2016 год — дизайнерская кухонная коллекция Electrolux Rococo, самый тихий пылесос в Европе Electrolux Zen

На международной выставке IFA 2016 в Берлине Electrolux и AEG представили свои новые разработки для дома:

 Вытяжка Hob2Hood c беспроводным соединением и индукционной поверхностью
 Посудомоечная машина ComfortLift с технологией поднятия нижней корзины
 Холодильник CustomFlex с инновационной системой хранения продуктов
 Варочная поверхность с горелками BridgeBurners для гриля
 Духовой шкаф CombiSteam Pro Smart с установленной внутри камерой

Собственники и руководство 
Крупнейшие акционеры (на 31 декабря 2008 г.): шведский инвестиционный холдинг Investor — 28,8 % голосующих акций (12,7 % уставного капитала), Capital Group Funds — 7,2 % (9,2 %), Alecta Pension Insurance — 5,6 % (5,6 %).

Президент и генеральный директор — Йонас Самуэльсон (Jonas Samuelson); председатель правления — Ронни Летен (Ronnie Leten).

Деятельность 
Продуктовое портфолио Electrolux включает в себя встраиваемую и отдельно стоящую технику: духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки, холодильники, морозильные лари, винные шкафы, плиты, посудомоечные и стиральные машины, пылесосы, малую бытовую технику, бытовую химию, посуду и разнообразные, полезные аксессуары для приготовления пищи. Компания производит домашнюю бытовую технику, а также профессиональное кухонное и прачечное оборудование для нужд HoReCa. Техника Electrolux продаётся по всему миру под торговыми марками Electrolux, Zanussi, AEG, Grand Cuisine, Frigidaire, REX, Zoppas, Flymo, Partner, Westinghouse, McCulloch, Eureka и другими.

Показатели деятельности 
Общая численность сотрудников транснациональной компании Electrolux по данным на 2016 год составляет 58 тыс. человек.
В 2015 году выручка компании увеличилась на 1,2 млрд евро по сравнению с 2014 годом (11,7 млрд евро) и составила около 12,9 млрд евро. Продукция компании продается в более чем 150 странах мира. За 2015 год по всему миру было реализовано свыше 60 млн единиц товара производства Electrolux.

По внутренним данным компании Electrolux, не менее 50 % шеф-поваров ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, предпочитают использовать профессиональную технику Electrolux на своей кухне. Так, например, самый известный шеф со звездами Мишлен в Европе, Поль Бокюз, выбрал для своей ресторанной кухни технику концерна Electrolux. Почти все мировые сети отелей (Four Seasons, Hyatt, Radisson, Hilton, Corinthia, Westin и т. д.) оснащены профессиональной техникой Electrolux.

Сотрудничество с Шеф-поварами, отмеченными звездами Мишлен 
В 2011—2012 годах, в рамках реализации проекта The Cube by Electrolux, ведущие повара Италии, Франции, Швеции, Англии работали в концептуальном ресторане, оснащенном техникой Electrolux, располагавшемся в разных местах европейских столиц: на крыше триумфальной арки в Брюсселе, на крыше перед кафедральным собором в Милане, на крыше Royal Festival Hall в Лондоне. В проекте приняли участие: Кристиан и Мануэль Костарди, Витторио и Марко Коллеони, Джонрэй и Питер Санчез, Андреа Сарри, Андреа Кантон, Алессандро Бреда, Энрико Кереа, Никола Портинари, Том Китчин и другие.

В 2011 году Electrolux стал партнером Каннского кинофестиваля. В Канне повара, отмеченные звездами Мишлен, Брюно Ожер, Клод Бози и Анн-Софи Пик готовили на технике Electrolux для членов жюри Фестиваля.

Electrolux в России 
Первую попытку выйти на российский рынок Electrolux (в то время AB Lux) предпринял в 1912 году, предложив покупателям компактные переносные пылесосы Lux 1, плитки, термостаты для батарей отопления, уличные и ручные фонари, а также паяльные лампы.

После пятидесятилетнего перерыва в 1960-х — 1980-х годах в СССР осуществлялись разовые поставки отдельных партий бытовой техники торговой марки Rosenlew, производимой на одноимённом заводе в Финляндии. Холодильник марки Rosenlew (Розенлев) упоминается в классической комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1967) и драме «Авария — дочь мента» (1989).

C 2005 года на заводе Electrolux в Санкт-Петербурге производились стиральные машины с фронтальной загрузкой, которые поставлялись как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы (Италию, Германию и Швейцарию). В начале 2010 года завод был закрыт, так как, по словам руководителя европейского подразделения Electrolux Major Appliances Эдерсона Гимараеша (Ederson Guimaraes), компания не смогла производить в Санкт-Петербурге продукцию по конкурентоспособной цене.

С 2013 года компания Electrolux и компания Taste Festivals (Великобритания) представляют фестиваль Taste в Москве. Компания Electrolux выступала официальным техническим партнером мероприятия. В 2014, 2015 и 2016 годах фестиваль Taste также прошёл в Москве при поддержке бренда.

В 2013 году Electrolux становится официальным спонсором Международного балетного фестиваля «Бенуа де ля Данс».

В 2014 году Electrolux оснастил профессиональной техникой 18 международных сетевых отелей для обслуживания Олимпийских Игр в Сочи, а также главный медиацентр Олимпиады.

Сегодня в России концерн Electrolux известен благодаря продукции торговых марок Electrolux, AEG, Zanussi.

Профессиональным оборудованием Electrolux в России оснащены престижные рестораны: Food Embassy, Uilliam’s, MOS, Barlotti (ЦУМ), Фаренгейт, Семирамис, Buddha Bar, Ribambelle, Tribeca, АртиШок, Китайские новости и другие.

В июле 2022 года после ввода войск России на Украину Electrolux Professional объявила об уходе с российского рынка. 2 сентября Electrolux  продала бизнес в России топ-менеджменту местного подразделения.

Производственные мощности 
Заводы компании расположены в Швеции, Италии, Венгрии, Румынии, Великобритании, Польше, Германии, США, Бразилии, Украине и других странах мира.

Культура, спорт и образование 
В 2003 году Electrolux запустил конкурс Electrolux Design Lab, в котором студенты — дизайнеры со всего мира могли предлагать свою концепцию техники будущего. В 2015 году в финал конкурса вышла Мария Пилюгина из России, представив серию из пяти роботов, которые помогают ухаживать за ребёнком.

С 2016 года конкурс продолжает существование под названием Electrolux Ideas Lab. Главным отличием нового формата конкурса является возможность для участия всех людей, достигших возраста 18 лет.

На Чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии все стадионы были оснащены профессиональной техникой Electrolux.

Критика 
В декабре 2018 года, французское антимонопольное управление оштрафовало Electrolux на 48 млн. евро за ценовой сговор с Whirlpool, BSH, Candy Hoover и др. Как было установлено расследованием, представители компании встречались несколько раз в период с 2006 по 2009 года. Так, например, в 2008 году компании договорились о повышении цен на 20 евро для товаров стоимостью менее 200 евро и на 50 евро на товары стоимостью более 400 евро.

Примечания

Ссылки 

 
 Российский сайт Electrolux
 Официальная группа Electrolux во Вконтакте
 Официальная страница Electrolux на Битпрайсе
 Официальная страница Electrolux на Facebook
 Международный сайт компании
 Техника Electrolux товарной группы «Home Comfort»
 Промосайт конвекторов Air Gate 
 Электролюкс Дизайн Лаб
 Фирменный интернет-магазин Electrolux
 Фирменный магазин «Кондиционеры — Electrolux» в Москве

Производители бытовой техники Швеции
Транснациональные корпорации
Компании Стокгольма
Производители холодильников